LDS peut signifier :

Informatique / électronique 
 Langage de description et de spécification (Specification and Description Language), un langage de modélisation informatique pour les systèmes réactifs et communicants.
 Lens Data System, un procédé de liaison électronique entre l'objectif et la caméra, conçu par Arri.
 Linedata Services, un éditeur de progiciels, intégrateur de solutions et prestataire de services d’exploitation à l’intention du monde financier.

Politique 
 Liberalna demokracija Slovenije  (Démocratie libérale slovène), un parti politique slovène.

Religion 
 Latter-day Saint, un membre de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours (en anglais : « The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints », ou « LDS Church »).

Autre 
 LDS était un constructeur de Formule 1 sud-africain.
 abréviation de « Ligue Dauphiné Savoie de Handball ».
 dans le jargon de Wikipédia, « LdS » signifie « liste de suivi ».
 L.D.S. est le nom d'une des musiques de l'album Agartha de Vald, L.D.S signifiant «Lunettes De Soleil »[Demande de vérification].
 LDS veut dire « Langue des signes »